Sankt Pantaleon est une commune autrichienne du district de Braunau am Inn en Haute-Autriche.

Villes et villages voisins : Bürmoos, Haigermoos et Sankt Georgen.

Géographie

Histoire 

Commune en Haute-Autriche